Гюльрух Алибейли (; 12 января 1928 — 16 февраля 2016, Баку, Азербайджан) — советская азербайджанская писательница, литературовед, критик, публицист и государственный деятель, министр культуры Азербайджанской ССР (1964—1965).

Биография 
Родилась в семье преподавателей (её отец окончил один из петербуржских вузов). В 1952 г. окончила факультет востоковедения Ленинградского университета. Защитила диссертацию в Институте мировой литературы в Москве. Занималась литературоведением, работала в Институте литературы и языковедения им. Низами в Академии Наук Азербайджанской ССР.

В 1962 — 1964 гг. — заместитель, в 1964—1965 гг. — и.о. министра культуры Азербайджанской ССР.

В 1971—1984 гг. — старший преподаватель, затем — профессор кафедры философии Азербайджанского Института народного хозяйства. 

Первая литературоведческая статья была опубликована в 1958 г. в Москве в журнале «Вопросы литературы». Являлась автором многочисленных статей по теории литературы, а также по киноискусству, театру, изобразительному искусству, была участницей могих международных конференций, в том числе Международного ПЕН-клуба. Опубликовала 20 работ, среди которых: «Поиски, находки» ( 1970), «Всегда в пути» (1972), «Грани Художественности» (1981), «Раздумья» (1986), «Энергия мысли» ( 1987), «Duşünən dünyamız» ( 1998), «Cırpınan Dünyamız» ( 2000), «Dəyishən Dünyamız» ( 2001), «Dağılan Dünyamız» ( 2002).

Источники 
 http://minval.az/news/123548645
 https://haqqin.az/news/63690

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Министры культуры и туризма Азербайджана
Похороненные на Ясамальском кладбище